

Sigle 

ECA est un sigle qui peut vouloir dire :

 Entreprise de construction aéronautique, un constructeur aéronautique algérien basé à Tafraoui, près d'Oran ;
 ECA Group, une société basée à Toulon, spécialisée dans les robots, les simulateurs et les systèmes de contrôle de sécurité ;
 Eca Sindel, une filiale de la précédente ;
 École des commissaires de l'air ;
 École des commissaires des armées ;
 enseignant clinicien ambulatoire, dans la Filière universitaire de médecine générale, désormais appelé Maître de Stage des Universités ;
 , soit enzyme de conversion de l'angiotensine en français ;
 éphédrine, caféine et aspirine, un mélange de trois molécules utilisées en synergie pour leur effet d'augmentation du métabolisme ;
 Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud ;
 Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense ;
 , l'Association des autorités européennes de concurrence ;
 , la Cour des comptes européenne ;
 , l'Association européenne des clubs ;
 , l'Association européenne de cristallographie ;
 , un type d'agent incorporé tel un avatar ;
 , soit zone d'émission contrôlée, une zone maritime dans lesquelles des contrôles stricts des navires marchands ont été établis par l’Organisation maritime internationale.
 Essai contrôlé aléatoire, en statistique
 Enroulement chlorotique de l'abricotier (pathologie végétale)

Abréviation 

 En Cours d'Acquisition, nom de compétence utilisée dans le suivi d'éducation primaire

Prénom

Patronyme 

 José Maria de Eça de Queirós (1845-1900), auteur naturaliste et diplomate portugais ;
 Luiz Eça (1936-1992), pianiste brésilien ;
 Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão d'Eça e Melo Silva Mascarenhas (1729-1790),  du Brésil ;
 Paulo d'Eça Leal (1901-1977), escrimeur portugais.

Divers 
 Titanoeca eca, une espèce d'araignées aranéomorphes

Patronyme portugais
Patronyme brésilien